Сере́бренникова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Серебренникова, Валентина Михайловна (род. 1948) — удмуртская певица.
 
 Серебренникова, Пелагия Ивановна (Пелагия Дивеевская; 1809—1884) — юродивая, первая из трёх канонизированных блаженных Дивеевского монастыря.